Urraca (filla de Ferran I de Castella) (v 1038 - 1101), religiosa. Germana d'Alfons VI de Lleó i Sanç II de Castella, Senyora de Zamora.
 Urraca de Castella o Urraca I de Lleó (~1080 - Saldaña, 1126), reina de Lleó i de Castella (1109-1126)
 Urraca de Castella i d'Anglaterra (1186 - Lisboa, 1220), infanta de Castella i reina consort de Portugal (1211-1220).
 Urraca de Castella o Urraca de Navarra (? - 1041), infanta de Navarra, comtessa consort de Castella (~959 -970) i duquessa consort de Gascunya 
 Urraca de Castella i Pamplona (935 - 1007), infanta de Castella i en dues ocasions reina consort de Lleó (951-956 i 958-960) i reina consort de Navarra (970-994).
 Urraca de Castella o Urraca Salvadórez (? - 1025), infanta de Castella i comtessa consort de Castella (995 -1017).
 Urraca de Castella i Lleó (Aller, Astúries, 1133-1189), reina de Navarra, filla bastarda d'Alfons VII de Castella i Gontrada Pérez dama asturiana filla del comte Pedro Díaz.